Bazar ima več pomenov:

 Bazar, tržnica
 Bazar (glasbena skupina), slovenska glasbena skupina